Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2016 (группа B, 2015) проводился в городе Лохья (Финляндия) c 7 по 12 ноября 2015 года. Турнир в таком формате и под таким названием прошёл в 1-й раз.

В турнире приняли участие 15 национальных сборных команд.

Две лучшие команды турнира получали квалификацию для участия в чемпионате мира 2016, который состоялся в феврале 2016 в городе Люцерн (Швейцария).

Победителем турнира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Республики Корея. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (в группе A — 7 команд, в группе B — 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие три лучших места в каждой группе выходят в следующий этап, плей-офф, где играют по усечённой олимпийской системе: занявшие 1-е места выходят напрямую в полуфиналы, занявшие 2-е и 3-и места — в четвертьфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="25"| A6
!width="25"| A7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
|A1||align=left| ||  * || 3:8||3:10|| 4:9||4:10||10:2|| 8:3|| 2 || 4 ||6
|-
|A2||align=left| || 8:3||  * || 6:5|| 5:6|| 3:6|| 8:7|| 3:8|| 3 || 3 ||4
|-
|A3||align=left| ||10:3|| 5:6||  * || 5:7|| 2:8||15:1|| 5:8|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
|A4||align=left| || 9:4|| 6:5|| 7:5||  * || 7:4|| 9:3|| 3:6|| 5 || 1 ||1
|- bgcolor=#ffffcc
|A5||align=left| ||10:4|| 6:3|| 8:2|| 4:7||  * || 6:1|| 9:2|| 5 || 1 ||2
|-
|A6||align=left| ||2:10|| 7:8||1:15|| 3:9|| 1:6||  * || 2:7|| 0 || 6 ||7
|- bgcolor=#ffffcc
|A7||align=left| || 3:8|| 8:3|| 8:5|| 6:3|| 2:9|| 7:2||  * || 4 || 2 ||3
|}

Группа B

 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение
  Проходят напрямую в полуфинал плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы. 11 ноября, 18:00Полуфиналы. 12 ноября, 9:00Матч за 3-е место. 12 ноября, 14:30Финал.' 12 ноября, 14:30''

Итоговая классификация 

  Квалифицируются для участия в чемпионате мира 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты — Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2016 (группа B, 2015) на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

2016 (группа B, 2015)
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2015 году
Ноябрь 2015 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лохье